Lodewijk van Savoye bijgenaamd de Oudere (Genève, 24 februari 1413 — Lyon, 29 januari 1465) was van 1439 tot aan zijn dood hertog van Savoye. Hij behoorde tot het Huis Savoye.

Levensloop
Lodewijk was de vierde zoon van hertog Amadeus VIII van Savoye en diens echtgenote Maria, dochter van hertog Filips de Stoute van Bourgondië. Vanaf 1434 regeerde hij namens zijn vader als vorst van Piëmont, nadat zijn vader zich als weduwnaar uit de politiek had teruggetrokken en zich tot de religie had gewend. Toen zijn vader in 1439 verkozen werd als tegenpaus, volgde Lodewijk hem op als hertog van Savoye.

Op 1 november 1433 huwde hij te Chambéry met Anna van Lusignan (1418-1462), dochter van koning Janus van Cyprus. Hierdoor diende Lodewijk als hertog van Savoye om te gaan met de intriges van de Cypriotische hofstaat van zijn echtgenote en ook met de ambities van zijn buurstaten Frankrijk en Milaan. Zo moest hij aan de Valentinois verzaken en kon hij na het uitsterven van het Huis Visconti het hertogdom Milaan niet bemachtigen.

In 1453 kreeg Lodewijk van een nakomelinge van Geoffroy de Charny de Lijkwade van Turijn, die tot in 1983 in het bezit van het Huis Savoye bleef. In januari 1465 stierf hij op 51-jarige leeftijd.

Nakomelingen
Lodewijk en zijn echtgenote Anna kregen negentien kinderen:
 Amadeus IX (1435-1472), hertog van Savoye
 Lodewijk (1436-1482), graaf van Genève en koning van Cyprus
 Maria (1437-1437)
 Johan (1437-1440), graaf van Genève en baron van Faucigny en Beaufort
 Filips II (1438-1497), hertog van Savoye
 Margaretha (1439-1484), huwde in 1458 met markgraaf Johan IV van Monferrato en daarna in 1466 met graaf Peter II van Saint-Pol
 Peter (1440-1458), bisschop van Genève en aartsbisschop van Tarentaise
 Janus (1440-1491), graaf van Faucigny en gouverneur van Nice
 Charlotte (1441-1483), huwde in 1451 met koning Lodewijk XI van Frankrijk
 Aymon (1442-1443)
 Jacob (1445-1445)
 Agnes (1445-1508), huwde in 1466 met hertog Frans I van Orléans-Longueville
 Jan Lodewijk (1447-1482), bisschop van Genève en aartsbisschop van Tarentaise
 Maria (1448-1475), huwde in 1466 met graaf Lodewijk van Saint-Pol
 Bonne (1449-1503), huwde in 1468 met hertog Galeazzo Maria Sforza van Milaan
 Jacob (1450-1486), graaf van Romont en heer van Vaud
 Anna (1452-1452)
 Frans (1454-1490), bisschop van Genève en aartsbisschop van Auch
 Johanna, jong gestorven

Voorouders 

Hertog van Savoye
Graaf van Genève
Huis Savoye
Persoon in de 15e eeuw